João, Conde de Cleves — conde de Cleves de 1347 a 1368
 João I, Duque de Cleves — duque de Cleves de 1448 a 1481
 João II, Duque de Cleves — duque de Cleves de 1481 a 1521
 João III, Duque de Cleves — duque de Cleves de 1521 a 1539

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos